El término TAC puede referirse a:

Geografía 
 Isla Tac: Isla del archipiélago de Chiloé, en Chile.

Medicina 
 tomografía axial computarizada, una tecnología de diagnóstico médico a través de imágenes.

Religión 
 a Traditional Anglican Communion, nombre en inglés Comunión Anglicana Tradicional, el conjunto de comunidades anglocatólicas separadas del Arzobispo de Cantórbery como su Primado.

Política 
 Treatment Action Campaign: Organización activista sudafricana contra el sida.
 Taller de Acción Comunitaria: Organización funcional chilena con el objectivo de promover el desarrollo integral de la comunidad.
 Siglas de Técnicos de Administración Civil, antigua denominación del actual Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, cuerpo de funcionarios de España.

Tecnología 
 Type Allocation Code: Parte del código IMEI usada para identificar el fabricante y modelo de móvil.

Transporte 
 Transporte Aéreo de Colombia: una aerolínea colombiana con base en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.
 TAC: Transport Accident Comission.
 Cooperativa Transportes Automotores Cuyo, conocida por su sigla TAC.

Educación 
 Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento: Son las TIC aplicadas en la educación.

Arquitectura 
 The Architects' Collaborative o TAC, un estudio de arquitectura estadounidense.

Acrónimos